Kleine Röder ist der Name folgender Gewässer:

* Kleine Röder (Große Röder), rechter Zufluss der Großen Röder bei Cunnersdorf, Gemeinde Ottendorf-Okrilla, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Kleine Röder (Schwarze Elster) oder Schwarzgraben, linker Zufluss der Schwarzen Elster bei Zobersdorf, Stadt Bad Liebenwerda, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg